Heron Bay ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Heron Bay (Alabama)
 Heron Bay (Georgia)